Alpenverein Südtirol – stowarzyszenie alpinistyczne niemiecko- i ladyńsko-języcznej ludności Południowego Tyrolu
 Deutscher Alpenverein – niemieckie stowarzyszenie alpinistyczne
 Österreichischer Alpenverein – austriackie stowarzyszenie alpinistyczne